Васил Дипчев е български учител, революционер, общественик и политик от XIX и началото на XX век. Участник в Априлското въстание, след Освобождението кмет на Панагюрище, народен представител в Петото обикновено народно събрание (1887 – 1889) и в Четвъртото велико народно събрание (1893). Съпруг на Райна Княгиня.

Биография 
Васил Дипчев е роден през 1847 година в Панагюрище, в род, за който се допуска, че идва от Македония. Става учител. Подвойвода в Брацигово, участник в Априлското въстание. След погрома на въстанието се спасява в Русия, където учи. Завръща се в България с руската войска.

Народен представител в Петото обикновено народно събрание. Кмет на Панагюрище от 6 септември 1891 до 18 октомври 1893 г. През 1882 г. се омъжва за Райна Попгеоргиева Футекова (Райна Княгиня), която се е върнала в родния си град. Преместват се в Пловдив, но по времето на Стефан Стамболов Дипчев (като краен русофил) не може да си намери работа.

Семейството се мести в София през 1893 година. През същата година е избран за народен представител в Четвъртото велико народно събрание. След убийството на Стамболов през 1895 г. е затворен в Черната джамия. Умира през 1908 г.

Семейство 
Васил Дипчеви и Райна имат 5 сина, 4 от тях стават офицери от Българската армия – генерал Иван Дипчев, Георги Дипчев, Владимир Дипчев и полковник Асен Дипчев, един умира малък. Всички са репресирани от комунистическата власт след Деветосептемврийския преврат. Имат и осиновено момиченце – Евгения (Гина).

Родословие

Източници 

Български политици (1878 – 1918)
Родени в Панагюрище
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
Райна Княгиня